PNG est un sigle composé des trois lettres P, N et G qui signifie :
 .png ou Portable Network Graphics, un format de données pour les images numériques ;
 Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays d'Océanie ;
 Persona non grata, une locution latine ;
 Planete NextGen, un forum sur les jeux vidéo ;
 Portillon non gardienné ou passage non gardienné, un système de portillon d'accès automatiques permettant de contrôler les accès de personnes, et parfois l'unicité de passage ;
 l'abréviation commerciale de Pin du Nord, le Pin sylvestre (Contraction des appellations française et néerlandaise : Pin du Nord / Noords grenen) ;
 le Parti de la nouvelle génération - Chrétien-démocrate, parti politique roumain.
 
PNG est le code désignant la Papouasie-Nouvelle-Guinée :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Code